Намибия — государство в Южной Африке.
 (1718) Намибия — типичный астероид главного пояса, который был открыт 14 сентября 1942 года.